Belyta är ett släkte av steklar som beskrevs av Louis Jurine 1807. 

Belyta ingår i familjen hyllhornsteklar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Belyta